|-
|(122001)||2000 FQ50|| align=right|17,6|| align=right|2,149|| align=right|0,136|| align=right|3,72|| align=right|3,149||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122002)||2000 FQ53|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,242|| align=right|2,55|| align=right|3,511||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122003)||2000 FP55|| align=right|16,7|| align=right|2,276|| align=right|0,126|| align=right|6,35|| align=right|3,434||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122004)||2000 FF58|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,171|| align=right|6,02|| align=right|3,557||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122005)||2000 FT64|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,149|| align=right|5,25|| align=right|3,554||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122006)||2000 FN73|| align=right|17,1|| align=right|2,403|| align=right|0,210|| align=right|4,74|| align=right|3,725||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122007)||2000 GC7|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,165|| align=right|2,88|| align=right|3,700||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122008)||2000 GL7|| align=right|17,1|| align=right|2,353|| align=right|0,190|| align=right|2,08|| align=right|3,608||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122009)||2000 GG10|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,115|| align=right|4,07|| align=right|3,437||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122010)||2000 GG26|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,188|| align=right|3,10|| align=right|3,376||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122011)||2000 GL28|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,193|| align=right|2,17|| align=right|3,815||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122012)||2000 GB34|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,146|| align=right|2,46|| align=right|3,587||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122013)||2000 GO34|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,098|| align=right|7,37|| align=right|3,513||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122014)||2000 GT34|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,178|| align=right|4,66|| align=right|3,346||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122015)||2000 GP35|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|6,78|| align=right|3,568||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122016)||2000 GP42|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,075|| align=right|8,54|| align=right|3,353||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122017)||2000 GX42|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,227|| align=right|2,60|| align=right|3,695||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122018)||2000 GA43|| align=right|17,3|| align=right|2,412|| align=right|0,154|| align=right|1,20|| align=right|3,745||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122019)||2000 GY43|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,175|| align=right|5,69|| align=right|3,503||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122020)||2000 GS44|| align=right|17,1|| align=right|2,200|| align=right|0,047|| align=right|2,15|| align=right|3,264||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122021)||2000 GD45|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|3,82|| align=right|3,403||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122022)||2000 GY47|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,142|| align=right|3,85|| align=right|3,537||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122023)||2000 GC48|| align=right|17,4|| align=right|2,241|| align=right|0,075|| align=right|1,29|| align=right|3,355||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122024)||2000 GC50|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,179|| align=right|2,55|| align=right|3,843||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122025)||2000 GR54|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,121|| align=right|6,78|| align=right|3,610||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122026)||2000 GV54|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,148|| align=right|7,94|| align=right|4,662||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122027)||2000 GD59|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,211|| align=right|4,42|| align=right|3,726||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122028)||2000 GR59|| align=right|16,5|| align=right|2,373|| align=right|0,085|| align=right|6,07|| align=right|3,655||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122029)||2000 GE60|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|3,554||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122030)||2000 GB61|| align=right|17,3|| align=right|2,212|| align=right|0,154|| align=right|2,69|| align=right|3,290||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122031)||2000 GU61|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,158|| align=right|2,64|| align=right|3,666||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122032)||2000 GS64|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,139|| align=right|5,19|| align=right|3,687||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122033)||2000 GU65|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,175|| align=right|0,65|| align=right|3,558||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122034)||2000 GL68|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,080|| align=right|5,47|| align=right|3,614||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122035)||2000 GP68|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,179|| align=right|1,36|| align=right|3,667||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122036)||2000 GK69|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,145|| align=right|3,45|| align=right|4,165||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122037)||2000 GO69|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,113|| align=right|6,25|| align=right|3,565||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122038)||2000 GJ75|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|2,77|| align=right|3,716||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122039)||2000 GN76|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|2,75|| align=right|3,609||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122040)||2000 GU76|| align=right|16,9|| align=right|2,152|| align=right|0,149|| align=right|1,65|| align=right|3,156||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122041)||2000 GP77|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,130|| align=right|6,75|| align=right|3,792||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122042)||2000 GG79|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,202|| align=right|5,02|| align=right|3,562||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122043)||2000 GV79|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,180|| align=right|5,36|| align=right|3,440||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122044)||2000 GQ82|| align=right|17,0|| align=right|2,178|| align=right|0,147|| align=right|1,04|| align=right|3,215||MBA||9. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(122045)||2000 GF90|| align=right|16,9|| align=right|2,288|| align=right|0,179|| align=right|10,29|| align=right|3,461||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122046)||2000 GW90|| align=right|16,1|| align=right|2,227|| align=right|0,176|| align=right|5,51|| align=right|3,322||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122047)||2000 GH92|| align=right|16,9|| align=right|2,239|| align=right|0,097|| align=right|8,71|| align=right|3,351||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122048)||2000 GE105|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,285|| align=right|5,58|| align=right|3,780||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122049)||2000 GK112|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,169|| align=right|3,51|| align=right|3,759||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122050)||2000 GL115|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,191|| align=right|3,28|| align=right|3,575||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122051)||2000 GE122|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,142|| align=right|7,69|| align=right|3,752||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122052)||2000 GM125|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,119|| align=right|7,13|| align=right|3,668||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122053)||2000 GC140|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,207|| align=right|14,20|| align=right|3,815||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122054)||2000 GD144|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,214|| align=right|5,27|| align=right|3,477||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122055)||2000 GK145|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,112|| align=right|7,59|| align=right|3,490||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122056)||2000 GR147|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,282|| align=right|3,33|| align=right|3,544||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122057)||2000 GR149|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,152|| align=right|0,53|| align=right|3,362||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122058)||2000 GK150|| align=right|18,1|| align=right|2,144|| align=right|0,006|| align=right|1,33|| align=right|3,138||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122059)||2000 GU153|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,120|| align=right|5,64|| align=right|3,642||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122060)||2000 GT156|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,076|| align=right|2,16|| align=right|3,665||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122061)||2000 GR164|| align=right|16,8|| align=right|2,323|| align=right|0,119|| align=right|2,36|| align=right|3,541||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122062)||2000 GL168|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,181|| align=right|4,07|| align=right|3,786||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122063)||2000 GS173|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,143|| align=right|4,12|| align=right|3,513||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122064)||2000 GZ173|| align=right|17,2|| align=right|2,339|| align=right|0,243|| align=right|4,38|| align=right|3,576||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122065)||2000 GX177|| align=right|17,1|| align=right|2,163|| align=right|0,018|| align=right|4,63|| align=right|3,180||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122066)||2000 GG179|| align=right|17,5|| align=right|2,286|| align=right|0,174|| align=right|5,16|| align=right|3,456||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122067)||2000 HJ5|| align=right|16,9|| align=right|2,169|| align=right|0,107|| align=right|3,29|| align=right|3,193||MBA||27. dubna 2000||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(122068)||2000 HH6|| align=right|16,9|| align=right|2,456|| align=right|0,212|| align=right|1,52|| align=right|3,847||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122069)||2000 HK6|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,249|| align=right|1,46|| align=right|3,712||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122070)||2000 HW6|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,069|| align=right|4,62|| align=right|3,566||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122071)||2000 HZ9|| align=right|16,7|| align=right|2,422|| align=right|0,157|| align=right|3,35|| align=right|3,770||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122072)||2000 HX18|| align=right|16,6|| align=right|2,307|| align=right|0,171|| align=right|3,93|| align=right|3,503||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122073)||2000 HJ21|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,121|| align=right|7,93|| align=right|3,688||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122074)||2000 HY22|| align=right|16,5|| align=right|2,169|| align=right|0,138|| align=right|5,12|| align=right|3,194||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122075)||2000 HQ23|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,136|| align=right|7,53|| align=right|3,561||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122076)||2000 HV25|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,205|| align=right|2,60|| align=right|3,841||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122077)||2000 HO28|| align=right|17,3|| align=right|2,147|| align=right|0,138|| align=right|2,49|| align=right|3,146||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122078)||2000 HM32|| align=right|17,0|| align=right|2,381|| align=right|0,158|| align=right|0,75|| align=right|3,674||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122079)||2000 HB34|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,185|| align=right|3,33|| align=right|3,476||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122080)||2000 HT39|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,210|| align=right|10,70|| align=right|3,533||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122081)||2000 HU39|| align=right|16,9|| align=right|2,205|| align=right|0,214|| align=right|3,96|| align=right|3,273||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122082)||2000 HD41|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,200|| align=right|14,13|| align=right|3,667||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122083)||2000 HC44|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,076|| align=right|5,51|| align=right|3,530||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122084)||2000 HJ45|| align=right|16,7|| align=right|2,242|| align=right|0,092|| align=right|4,66|| align=right|3,357||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122085)||2000 HN45|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,089|| align=right|6,66|| align=right|3,662||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122086)||2000 HT45|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,049|| align=right|6,02|| align=right|3,379||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122087)||2000 HL46|| align=right|16,8|| align=right|2,253|| align=right|0,118|| align=right|1,46|| align=right|3,380||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122088)||2000 HH47|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,099|| align=right|6,00|| align=right|3,663||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122089)||2000 HT48|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,080|| align=right|3,33|| align=right|3,476||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122090)||2000 HC50|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,205|| align=right|3,93|| align=right|3,814||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122091)||2000 HV50|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,158|| align=right|0,96|| align=right|3,802||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122092)||2000 HZ50|| align=right|16,9|| align=right|2,174|| align=right|0,134|| align=right|1,70|| align=right|3,206||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122093)||2000 HQ60|| align=right|16,2|| align=right|2,524|| align=right|0,217|| align=right|3,27|| align=right|4,008||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122094)||2000 HU60|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,216|| align=right|2,40|| align=right|3,618||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122095)||2000 HL62|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|3,615||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122096)||2000 HU63|| align=right|16,8|| align=right|2,328|| align=right|0,184|| align=right|1,78|| align=right|3,551||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122097)||2000 HW69|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,191|| align=right|1,94|| align=right|3,695||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122098)||2000 HA70|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,132|| align=right|4,96|| align=right|3,385||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122099)||2000 HC71|| align=right|17,1|| align=right|2,258|| align=right|0,194|| align=right|1,80|| align=right|3,392||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122100)||2000 HN71|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,068|| align=right|6,46|| align=right|3,676||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122101)||2000 HG72|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,143|| align=right|7,03|| align=right|3,649||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122102)||2000 HM76|| align=right|16,2|| align=right|2,426|| align=right|0,102|| align=right|7,88|| align=right|3,779||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122103)||2000 HQ76|| align=right|15,9|| align=right|2,227|| align=right|0,080|| align=right|6,04|| align=right|3,322||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122104)||2000 HV84|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,114|| align=right|6,60|| align=right|3,558||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122105)||2000 HZ85|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,089|| align=right|7,06|| align=right|3,612||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122106)||2000 HC86|| align=right|16,3|| align=right|2,411|| align=right|0,315|| align=right|7,59|| align=right|3,743||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122107)||2000 HR92|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,334|| align=right|3,27|| align=right|4,143||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122108)||2000 HQ93|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,178|| align=right|2,38|| align=right|3,588||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122109)||2000 HJ94|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,084|| align=right|5,49|| align=right|3,797||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122110)||2000 HN96|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,112|| align=right|6,71|| align=right|3,464||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122111)||2000 HU99|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,074|| align=right|6,81|| align=right|3,647||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122112)||2000 JV5|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,173|| align=right|7,61|| align=right|3,576||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122113)||2000 JE10|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,221|| align=right|25,13|| align=right|3,527||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122114)||2000 JB12|| align=right|17,0|| align=right|2,277|| align=right|0,104|| align=right|4,88|| align=right|3,435||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122115)||2000 JE12|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,146|| align=right|6,46|| align=right|3,411||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122116)||2000 JL12|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,138|| align=right|23,13|| align=right|3,803||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122117)||2000 JZ12|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,246|| align=right|4,40|| align=right|3,736||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122118)||2000 JN13|| align=right|17,3|| align=right|2,201|| align=right|0,058|| align=right|0,95|| align=right|3,265||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122119)||2000 JP14|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,250|| align=right|4,14|| align=right|3,179||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122120)||2000 JJ15|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,112|| align=right|3,84|| align=right|3,625||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122121)||2000 JQ15|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,092|| align=right|9,18|| align=right|3,713||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122122)||2000 JM16|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,133|| align=right|6,78|| align=right|3,520||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122123)||2000 JN16|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,181|| align=right|3,23|| align=right|3,638||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122124)||2000 JQ16|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,058|| align=right|7,33|| align=right|3,486||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122125)||2000 JO17|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,126|| align=right|7,54|| align=right|3,688||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122126)||2000 JG19|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,194|| align=right|6,31|| align=right|3,463||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122127)||2000 JO19|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,324|| align=right|14,90|| align=right|4,130||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122128)||2000 JW21|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|1,88|| align=right|3,646||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122129)||2000 JX21|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,152|| align=right|1,66|| align=right|3,809||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122130)||2000 JE28|| align=right|16,9|| align=right|2,308|| align=right|0,226|| align=right|2,14|| align=right|3,506||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122131)||2000 JF34|| align=right|15,9|| align=right|2,479|| align=right|0,099|| align=right|2,07|| align=right|3,902||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122132)||2000 JO34|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,073|| align=right|6,75|| align=right|3,415||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122133)||2000 JW34|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,197|| align=right|2,86|| align=right|3,459||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122134)||2000 JF35|| align=right|16,5|| align=right|2,434|| align=right|0,094|| align=right|6,96|| align=right|3,797||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122135)||2000 JR36|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,133|| align=right|6,71|| align=right|3,301||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122136)||2000 JB38|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,179|| align=right|2,99|| align=right|3,780||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122137)||2000 JL38|| align=right|16,9|| align=right|2,310|| align=right|0,122|| align=right|3,96|| align=right|3,511||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122138)||2000 JQ38|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,129|| align=right|9,85|| align=right|3,513||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122139)||2000 JF39|| align=right|16,5|| align=right|2,435|| align=right|0,173|| align=right|0,73|| align=right|3,799||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122140)||2000 JP40|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,215|| align=right|16,82|| align=right|5,436||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122141)||2000 JQ41|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,158|| align=right|6,86|| align=right|3,649||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122142)||2000 JW41|| align=right|17,0|| align=right|2,366|| align=right|0,169|| align=right|2,12|| align=right|3,639||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122143)||2000 JY41|| align=right|16,8|| align=right|2,406|| align=right|0,162|| align=right|0,73|| align=right|3,731||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122144)||2000 JY42|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,194|| align=right|4,01|| align=right|3,716||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122145)||2000 JK43|| align=right|17,3|| align=right|2,169|| align=right|0,166|| align=right|2,96|| align=right|3,193||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122146)||2000 JT44|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,202|| align=right|1,61|| align=right|3,680||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122147)||2000 JC45|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,099|| align=right|10,26|| align=right|3,633||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122148)||2000 JE45|| align=right|16,8|| align=right|2,439|| align=right|0,218|| align=right|3,07|| align=right|3,809||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122149)||2000 JN45|| align=right|17,1|| align=right|2,191|| align=right|0,091|| align=right|3,54|| align=right|3,242||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122150)||2000 JY45|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,141|| align=right|6,98|| align=right|3,510||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122151)||2000 JJ46|| align=right|15,4|| align=right|2,527|| align=right|0,127|| align=right|3,51|| align=right|4,016||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122152)||2000 JA53|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,182|| align=right|4,39|| align=right|3,393||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122153)||2000 JO57|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,240|| align=right|6,75|| align=right|4,046||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122154)||2000 JS59|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,135|| align=right|5,18|| align=right|3,671||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122155)||2000 JY60|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,188|| align=right|3,57|| align=right|3,522||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122156)||2000 JU69|| align=right|15,9|| align=right|2,583|| align=right|0,267|| align=right|14,87|| align=right|4,150||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122157)||2000 JA73|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,122|| align=right|7,61|| align=right|3,767||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122158)||2000 JP74|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,160|| align=right|2,48|| align=right|3,591||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122159)||2000 JM81|| align=right|16,1|| align=right|2,462|| align=right|0,339|| align=right|5,09|| align=right|3,862||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122160)||2000 JJ82|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,108|| align=right|0,89|| align=right|3,674||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122161)||2000 JQ84|| align=right|16,2|| align=right|2,461|| align=right|0,200|| align=right|1,81|| align=right|3,861||MBA||13. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122162)||2000 KX1|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,215|| align=right|6,24|| align=right|4,098||MBA||26. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(122163)||2000 KA2|| align=right|15,9|| align=right|2,160|| align=right|0,153|| align=right|3,76|| align=right|3,174||MBA||27. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122164)||2000 KA3|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,281|| align=right|26,44|| align=right|4,090||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122165)||2000 KJ3|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,196|| align=right|4,14|| align=right|4,136||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122166)||2000 KD7|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,300|| align=right|5,48|| align=right|4,193||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122167)||2000 KZ7|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,247|| align=right|11,84|| align=right|4,160||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122168)||2000 KO9|| align=right|16,9|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|3,31|| align=right|3,536||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122169)||2000 KL10|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,081|| align=right|2,43|| align=right|3,624||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122170)||2000 KR11|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,054|| align=right|7,76|| align=right|3,621||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122171)||2000 KZ13|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,043|| align=right|5,73|| align=right|3,712||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122172)||2000 KJ18|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,170|| align=right|6,63|| align=right|3,265||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122173)||2000 KC28|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,052|| align=right|6,23|| align=right|3,480||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122174)||2000 KC31|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,116|| align=right|0,97|| align=right|3,774||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122175)||2000 KL34|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,196|| align=right|3,51|| align=right|3,770||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122176)||2000 KK35|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,270|| align=right|13,95|| align=right|4,164||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122177)||2000 KU35|| align=right|16,8|| align=right|2,217|| align=right|0,176|| align=right|5,41|| align=right|3,301||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122178)||2000 KZ37|| align=right|16,3|| align=right|2,711|| align=right|0,103|| align=right|3,85|| align=right|4,464||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122179)||2000 KT38|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,111|| align=right|5,60|| align=right|3,655||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122180)||2000 KV43|| align=right|17,6|| align=right|1,620|| align=right|0,196|| align=right|10,18|| align=right|2,061||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122181)||2000 KZ46|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,309|| align=right|15,36|| align=right|4,145||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122182)||2000 KM49|| align=right|17,1|| align=right|2,279|| align=right|0,184|| align=right|3,20|| align=right|3,439||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122183)||2000 KY57|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,133|| align=right|4,78|| align=right|3,630||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122184)||2000 KA58|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,143|| align=right|9,02|| align=right|3,709||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122185)||2000 KF58|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,105|| align=right|7,53|| align=right|3,465||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122186)||2000 KC60|| align=right|16,0|| align=right|2,703|| align=right|0,168|| align=right|13,85|| align=right|4,443||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122187)||2000 KW61|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,141|| align=right|2,89|| align=right|3,663||MBA||26. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122188)||2000 KM63|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,146|| align=right|6,93|| align=right|3,696||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122189)||2000 KP70|| align=right|16,1|| align=right|2,558|| align=right|0,205|| align=right|13,35|| align=right|4,091||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122190)||2000 KY74|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,138|| align=right|3,69|| align=right|3,627||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122191)||2000 KV79|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,127|| align=right|7,09|| align=right|3,355||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122192)||2000 KK82|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,147|| align=right|5,74|| align=right|3,579||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122193)||2000 LJ1|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,249|| align=right|5,24|| align=right|3,380||MBA||2. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122194)||2000 LS1|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,116|| align=right|6,94|| align=right|3,603||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122195)||2000 LU2|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,260|| align=right|5,13|| align=right|3,524||MBA||4. června 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(122196)||2000 LE7|| align=right|16,8|| align=right|2,225|| align=right|0,126|| align=right|6,23|| align=right|3,317||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122197)||2000 LV9|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,139|| align=right|24,16|| align=right|3,385||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122198)||2000 LE16|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,199|| align=right|24,23|| align=right|3,589||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122199)||2000 LS20|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,294|| align=right|10,87|| align=right|4,389||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122200)||2000 LD21|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,246|| align=right|22,54|| align=right|3,526||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122201)||2000 LG21|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,212|| align=right|10,76|| align=right|4,221||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122202)||2000 LX21|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,165|| align=right|5,75|| align=right|3,362||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122203)||2000 LT26|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,266|| align=right|2,37|| align=right|4,222||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122204)||2000 LD28|| align=right|15,7|| align=right|2,203|| align=right|0,218|| align=right|1,66|| align=right|3,269||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122205)||2000 LO30|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,239|| align=right|6,83|| align=right|3,362||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122206)||2000 LH31|| align=right|14,5|| align=right|2,586|| align=right|0,176|| align=right|14,59|| align=right|4,157||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122207)||2000 LQ32|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,119|| align=right|6,37|| align=right|3,781||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122208)||2000 LY35|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,219|| align=right|18,05|| align=right|4,253||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122209)||2000 MY2|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,217|| align=right|3,33|| align=right|4,086||MBA||27. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(122210)||2000 NL3|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,176|| align=right|11,50|| align=right|4,229||MBA||7. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122211)||2000 ND4|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,133|| align=right|8,54|| align=right|3,714||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122212)||2000 NG4|| align=right|17,1|| align=right|2,349|| align=right|0,214|| align=right|2,38|| align=right|3,599||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122213)||2000 NE7|| align=right|16,7|| align=right|2,433|| align=right|0,207|| align=right|4,14|| align=right|3,795||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122214)||2000 NR7|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,191|| align=right|4,60|| align=right|4,260||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122215)||2000 NE10|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,184|| align=right|16,44|| align=right|4,145||MBA||1. července 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(122216)||2000 NG12|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,291|| align=right|11,56|| align=right|4,329||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122217)||2000 NR13|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,201|| align=right|2,70|| align=right|4,123||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122218)||2000 NY15|| align=right|16,9|| align=right|2,371|| align=right|0,159|| align=right|3,94|| align=right|3,650||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122219)||2000 NF16|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,111|| align=right|6,53|| align=right|3,769||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122220)||2000 NT16|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,226|| align=right|4,43|| align=right|3,617||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122221)||2000 ND20|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,232|| align=right|14,99|| align=right|4,097||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122222)||2000 ND22|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,208|| align=right|3,86|| align=right|3,721||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122223)||2000 NM22|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,192|| align=right|12,45|| align=right|4,223||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122224)||2000 NL23|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,169|| align=right|6,29|| align=right|3,374||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122225)||2000 NO24|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,217|| align=right|6,25|| align=right|3,337||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122226)||2000 NX26|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,219|| align=right|14,66|| align=right|4,097||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122227)||2000 OJ|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,277|| align=right|30,92|| align=right|4,269||MBA||22. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122228)||2000 OA2|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,297|| align=right|3,29|| align=right|4,239||MBA||27. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(122229)||2000 OC2|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,208|| align=right|6,35|| align=right|3,562||MBA||27. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(122230)||2000 OQ3|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,241|| align=right|3,79|| align=right|4,175||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122231)||2000 OV5|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,261|| align=right|12,29|| align=right|4,233||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122232)||2000 OW5|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,228|| align=right|12,03|| align=right|4,421||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122233)||2000 OH7|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,137|| align=right|8,44|| align=right|3,617||MBA||29. července 2000||Lake Tekapo||Lake Tekapo
|-
|(122234)||2000 OO7|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,323|| align=right|30,56|| align=right|4,262||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122235)||2000 OT10|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,252|| align=right|3,44|| align=right|4,379||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122236)||2000 OJ11|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,163|| align=right|3,21|| align=right|3,426||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122237)||2000 OY11|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,251|| align=right|3,26|| align=right|3,509||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122238)||2000 OB14|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,172|| align=right|11,00|| align=right|4,330||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122239)||2000 OC14|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,191|| align=right|3,43|| align=right|3,673||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122240)||2000 OF14|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,200|| align=right|2,60|| align=right|4,205||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122241)||2000 OA17|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,172|| align=right|3,47|| align=right|3,647||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122242)||2000 OL17|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,258|| align=right|3,72|| align=right|4,154||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122243)||2000 OG18|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,148|| align=right|8,34|| align=right|3,437||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122244)||2000 OS19|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,151|| align=right|4,31|| align=right|4,136||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122245)||2000 OS21|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,182|| align=right|24,21|| align=right|3,400||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122246)||2000 OT21|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,217|| align=right|26,84|| align=right|4,334||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122247)||2000 OM27|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,243|| align=right|2,94|| align=right|4,223||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122248)||2000 OE29|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,327|| align=right|6,42|| align=right|4,199||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122249)||2000 OR30|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,226|| align=right|6,76|| align=right|4,592||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122250)||2000 OP31|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,168|| align=right|12,11|| align=right|4,301||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek